Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 18 let 1968 se konalo od 7. dubna do 15. dubna
ve Francii. Jednalo se o 21. ročník turnaje v této věkové kategorii, kterého se účastnilo šestnáct týmů. Vítězem se stal výběr Československa.

Skupinová fáze

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Vyřazovací fáze

Pavouk

O 3. místo

Finále 

Finálové sestavy:
ČSSR (4-2-4): Kovařík – P. Melichar, Šach, Hromádka, Nemček (78. Semsch) – Ženíšek, Bičovský – Onufrák (55. Netrefa), Konečný (K), Řádek, Albrecht. Trenér: Vladimír Mirka.

Francie: Bernard – Lhote, Maccio, Rizzo, Maccagno, Leclercq, Parizon, Chiesa, Dalger, Guttierez (33. Buffat), Jodar.

Reference

Externí odkazy 
 Finále na webu FAČR
 Výsledky, RSSSF.com 

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 18 let
Fotbal v roce 1968
Fotbal v Evropě v roce 1968
Fotbalové události ve Francii
Sportovní události ve Francii
Sport ve Francii v roce 1968
Sport v Evropě v roce 1968